la Scuola dell'Angelo Custode est un édifice, un ancien oratoire de la Confraternita dell’Angelo Custode,  situé près du ponte du Rialto dans le sestiere Cannaregio.

Histoire 
L'édifice est depuis 1813 la propriété de la communauté luthérienne de Venise qui depuis la fermeture du Fondaco dei Tedeschi (maison marchande allemande)  près du pont du Rialto en 1806 cherchait un endroit fixe pour célébrer.

Voir aussi 
 Liste des scuole de Venise

Notes et références

Liens externes   
 
 fiche sur Veneziamuseo (it)

Cannaregio (Venise)

Patrimoine du XVe siècle
Angelo

de:Evangelisch-lutherische Kirche in Venedig